Ел Патито има више значења:

 Ел Патито (Виља Гереро), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Патито (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Патито (Темпоал), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику